Бабангіда () — нігерійське прізвище.

Відомі носії 
 Аруна Бабангіда (1982) — нігерійський футболіст.
 Ібрагім Бабангіда (1941) — президент Нігерії у 1985–1993 роках.
 Ібрагім Бабангіда (футболіст) — колишній нігерійський футболіст, брат Аруни Бабангіди та Тіджані Бабангіди.
 Тіджані Бабангіда (1987) — нігерійський футболіст.

Нігерійські прізвища